Todorov () è un comune cognome bulgaro. Può riferirsi a:

Aleksandar Todorov (1973) – allenatore di pallacanestro macedone
Anatoli Todorov (1985) – calciatore bulgaro
Cvetan Todorov (1939-2017) – filosofo e saggista bulgaro naturalizzato francese
Enju Todorov (1943-2022) – lottatore bulgaro
Georgi Todorov (1952) – ex sollevatore bulgaro
Georgi Todorov (1960) – ex pesista bulgaro
Georgi Todorov Kalojančev (1925-2012) – attore bulgaro
Jordan Todorov (1981) – calciatore bulgaro
Nikola Todorov Kotkov (1938-1971) – calciatore bulgaro
Nikola Todorov Žekov (1865-1949) – politico e militare bulgaro
Petko Todorov (1879-1916) – poeta e drammaturgo
Radomir Todorov (1980) – ex calciatore bulgaro
Serafim Todorov (1969) – ex pugile bulgaro
Stanislav Todorov (1976) – arbitro di calcio bulgaro
Stanko Todorov (1920-1966) – politico
Svetoslav Todorov (1978) – allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro
Teodor Todorov (1989) – pallavolista bulgaro
Tihomir Todorov (...) – giocatore di football americano serbo